Juschkewitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Pawlowitsch Juschkewitsch (1906–1993), russischer Mathematikhistoriker
 Alexander Adolfowitsch Juschkewitsch (* 1930), russischer Mathematiker
 Dmitri Sergejewitsch Juschkewitsch (* 1971), russischer Eishockeyspieler
 Pawel Solomonowitsch Juschkewitsch (1873–1945), russischer Philosoph
 Semjon Solomonowitsch Juschkewitsch (1868–1927), russisch-jüdischer Erzähler, Dramatiker
 Wassili Alexandrowitsch Juschkewitsch (1897–1951), sowjetischer Generaloberst